Kateřina Habsburská ( Katharina von Österreich,  Catherine d'Autriche; 9. února 1320 – 28. září 1349) byla paní z Coucy z dynastie Habsburků.

Život 
Byla jednou ze dvou dcer zesnulého rakouského vévody Leopolda a Kateřiny, dcery savojského hraběte Amadea V.

Její sňatek s pikardským šlechticem Enguerrandem z Coucy, pánem strategicky položeného panství v severní Francii, byl dílem francouzského krále Filipa VI., který potřeboval získat spojence v nadcházejícím válečném konfliktu s Anglií. Souhlas k sňatku udělil nevěstin strýc, Albrecht, který se po předčasné smrti bratra stal opatrovníkem obou neteří. Svatby uskutečněné v Paříži kolem roku 1338 se zúčastnil papež Benedikt XII. Enguerrand za nevěstu z významného rodu a s velkým věnem přislíbil svou účast na válečném poli, což se mu v létě roku 1346 stalo osudným. Jeho dědicem se stal jediný stejnojmenný nezletilý syn a regentem Jan z Coucy, pán z Havraincourtu, bratr zesnulého.

Vdova Kateřina se kolem roku 1348 znovu provdala. Jejím manželem se stal bez strýcova svolení magdeburský purkrabí Konrád II. z Hardeggu. Kateřina tak byla prvním známým členem rodu, který z lásky uzavřel morganatický sňatek. Zemřela společně se svým druhým manželem v září 1349 na morovou nákazu. Byla pohřbena ve františkánském klášteře Königsfelden.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 Kateřina Habsburská na str. Medieval Lands
 Kateřina Habsburská na str. Genealogy euweb
 

Habsburkové v 14. století
Paní z Coucy
Oběti moru 14. století
Pohřbení v klášteře Königsfelden
Narození 9. února
Narození v roce 1320
Úmrtí 28. září
Úmrtí v roce 1349
Ženy